Knüpfer ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Knüpfer (* 1963), deutsche Handballspielerin
 Kurt Knüpfer (1913–2008), deutscher Politiker (NPD)
 Nikolaus Knüpfer (1609–1655), deutscher Maler
 Paul Knüpfer (1865–1920), deutscher Opernsänger (Bass)
 Sebastian Knüpfer (1633–1676), deutscher Komponist
 Siegfried Knüpfer (* 1941), deutscher Eisenbahningenieur
 Thomas Knüpfer (1966–2016), deutscher Turner
 Uwe Knüpfer (* 1955), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Knupfer
 Knüpffer